Остров красоты, остров блеска,  — государственный гимн Доминики, утверждённый в 1967 году. Написан Лемюэлем Макферсоном Кристианом на слова Уилфрида Оскара Моргана Понда.

Английский текст гимна 
 Isle of beauty, isle of splendour,
 Isle to all so sweet and fair,
 All must surely gaze in wonder
 At thy gifts so rich and rare.
 Rivers, valleys, hills and mountains,
 All these gifts we do extol.
 Healthy land, so like all fountains,
 Giving cheer that warms the soul.

 Dominica, God hath blest thee
 With a clime benign and bright,
 Pastures green and flowers of beauty
 Filling all with pure delight,
 And a people strong and healthy,
 Full of godly, rev’rent fear.
 May we ever seek to praise Thee
 For these gifts so rich and rare.

 Come ye forward, sons and daughters
 Of this gem beyond compare.
 Strive for honour, sons and daughters,
 Do the right, be firm, be fair.
 Toil with hearts and hands and voices.
 We must prosper! Sound the call,
 In which ev’ryone rejoices,
 «All for Each and Each for All.»

Д
Государственные символы Доминики
Песни 1967 года